Список пассажиров на подсадку () — составляемый в аэропорту во время регистрации перечень пассажиров, имеющих действительный билет по маршруту данного рейса без подтверждённого места на нём. Такие пассажиры заявляют о своём желании лететь данным рейсом на стойке регистрации и ожидают окончания процедуры оформления рейса, после которой распределяются оставшиеся места в самолёте. Пассажир, внесённый в список на подсадку, обычно ожидает получения посадочного талона с подтверждённым местом на рейс в зале регистрации, либо ему выписывается посадочный талон на подсадку, и он ожидает вызова на посадку уже непосредственно у выхода на посадку. В списке на подсадку оказываются пассажиры, имеющие билет с открытой датой, приехавшие в аэропорт на рейс без предварительного бронирования места. Пассажиры, опоздавшие на свой рейс и решившие лететь следующим, также вносятся в список на подсадку. Также в списке на подсадку оказываются пассажиры из листа ожидания полностью забронированного рейса. Подсадка на рейс — хорошо знакомая процедура для сотрудников авиакомпаний и членов их семей, путешествующих по служебным бесплатным или льготным билетам без подтверждённого места (на базе SA, space available — при наличии свободного места на борту). Распределение оставшихся мест в самолёте между пассажирами из списка на подсадку осуществляется не только в порядке очерёдности и стоимости их авиабилета, но и с учётом статуса участника бонусной программы. Сотрудники авиакомпаний всегда имеют более низкий приоритет по сравнению с коммерческими пассажирами.

Воздушный транспорт
Транспортная терминология
Статьи о списках